Siedmiobój kobiet – jedna z konkurencji rozgrywanych podczas lekkoatletycznych mistrzostw Europy na Letzigrund Stadion w Zurychu.

Wyniki rywalizacji wieloboistów zaliczane były do cyklu IAAF Combined Events Challenge w sezonie 2014.

Siedmioboistki rywalizowały 14 i 15 sierpnia.

Tytuł obroniła Francuzka Antoinette Nana Djimou.

Terminarz

Rekordy 
Tabela prezentuje rekord świata, rekord Europy, najlepsze osiągnięcie na Starym Kontynencie, a także najlepszy rezultat na świecie w sezonie 2014 przed rozpoczęciem mistrzostw.

Wyniki

Bieg na 100 metrów przez płotki 
Wiatr:Bieg 1: +0.4 m/s, Bieg 2: +0.6 m/s, Bieg 3: +0.2 m/s

Skok wzwyż

Pchnięcie kulą

Bieg na 200 metrów 
Wiatr:Bieg 1: -0.8 m/s, Bieg 2: -0.2 m/s, Bieg 3: -0.5 m/s

Skok w dal

Rzut oszczepem

Bieg na 800 metrów

Klasyfikacja końcowa

Bibliografia 
 

Siedmiobój kobiet